

Musica
Never Forget – singolo dei Take That del 1995, dall'album Nobody Else
Never Forget – singolo di Napoleon del 2004
Never Forget – singolo di Lena Katina del 2011
Never Forget – brano musicale di Greta Salóme & Jónsi del 2012, partecipante all'Eurovision Song Contest 2012
 Never Forget – singolo di Michelle Pfeiffer del 2017
 Never Forget (Where You Come From) – album dei Bro'Sis del 2002

Televisione
 Condanna (Never Forget) – film TV del 1991 diretto da Joseph Sargent